Werneke ist der Name folgender Personen:
 Frank Werneke (* 1967), deutscher Gewerkschafter
 Franz Werneke (1906–1989), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker, Illustrator, Glas- und Mosaikkünstler

Siehe auch:
 Wernecke
 Wernicke
 Werneck (Begriffsklärung)
 Wernick
 Wernich